Тук (фр. Touques) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос. 
 Перегрін Тук (Піпін) — персонаж трилогії Толкіна «Володар Перстенів».